Gustajcie – wieś w rejonie preńskim w okręgu kowieńskim na Litwie
 Gustajcie – wieś w rejonie mariampolskim w okręgu mariampolskim na Litwie